Wittelsbacherbrunnen heißen folgende Brunnen in Bayern:

 Wittelsbacher Brunnen (Lenbachplatz), auf dem Lenbachplatz in München
 Wittelsbacherbrunnen (Bad Reichenhall), in Bad Reichenhall
 Wittelsbacherbrunnen (Bayreuth), in Bayreuth
 Wittelsbacherbrunnen (Eichstätt), in Eichstätt
 Wittelsbacherbrunnen (Münchner Residenz), in der Residenz in München
 Wittelsbacherbrunnen (Passau), in Passau